Potter County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Potter County (Pennsylvania)
 Potter County (South Dakota)
 Potter County (Texas)